Исак Комнин (грчки: Ἰσαάκιος Κομνηνός; око 1113 - после 1154) је био византијски севастократор, син цара Јована II Комнина (1118–1143).

Биографија 
Исак је био син Јована II Комнина и Ирене Угарске, ћерке угарског краља Ладислава I Светог. Имао је двојицу старије браће, Алексија и Андроника, који су умрли приликом византијског похода на Јерменско краљевство Киликију 1142. године. Јован је, непосредно пред смрт, именовао свог млађег сина Манојла I за наследника. Манојло је имао снажну подршку мега доместика Јована Аксуха који је преузео контролу над престоницом пре Исака. Аксух је остао веран жељама Јована II иако је забележено да је покушао да га на самрти увери да је Исак бољи кандидат за престо. Иако је и део свештенства, народа и војске мислио да је Исак способнији за престо, Исак је морао да се помири са Манојловим доласком на власт. Заједно са братом учествује 1145/6. године у походу против Селџука у Малој Азији. Умро је после 1154. године.

Потомство 
Са својом првом женом, Теодором Каматерином, Исак је имао следећу децу:
 Алексије Комнин (умро око 1136)
 Јоанес Комнин (умро око 1137)
 Ирина Комнин, мајка Исака Комнина Кипарског
 Ана Комнин, удала се за Константина Макродуку
 Марија Комнин, угарска краљица, жена Стефана IV

Са својом другом женом, Иреном Диплосинаденом имао је следећу децу:
 Теодора Комнин, љубавница Андроника I Комнина, удала се за јерусалимског краља Балдуина III. 
 Евдокија Комнин, удала се за Виљема VIII од Монпељеа

Породично стабло

Литература 
 
 Varzos, Konstantinos (1984). Η Γενεαλογία των Κομνηνών [The Genealogy of the Komnenoi] (PDF) (in Greek) A. Thessaloniki: Centre for Byzantine Studies, University of Thessaloniki.. стр. 391–398.

Рођени 1113.
Умрли 1154.
Династија Комнина
Севастократори